Аргачин — острів, що існував на Дніпрі, на Запоріжжі (нині — затоплений). Вже на початку XVI ст. виявився місцем козацьких «уходів», тобто промислів: рибальства, полювання, бджільництва.

Належав  з іншими уходами на дніпровських порогах (Волнеч, Ненаситенець, Плетениця, Базавлук, Носовський, Томаківка, Таванський)міським громадах Черкас і Канева.

Джерела 
 Сушинський Б. І. Всесвітня козацька енциклопедія XV — початку XXI століть, Одеса, 2007 — ISBN 966-2900-01-2
 Акты об украинской администрации // Архив Юго-Западной России, изданный Археографической комиссией для разбора древних актов – В 35 т. (далее – Архив ЮЗР). – К.: Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1907. –  Ч. 8. – Т. 5.

Острови Дніпра